

Geografia 
 Guro – cittadina del Mozambico
 Distretto di Guro – distretto del Mozambico
 Distretto di Guro (Corea del Sud) – distretto della Corea del Sud, nell'area urbana di Seul

Altro 
 Guro – personaggio delle storie di Winnie the Pooh
 Ero guro (abbreviato) – movimento artistico giapponese